Gminy w Albanii:
 Gmina Qendër Bilisht – okręg Devoll w obwodzie Korcza,
 Gmina Qendër (Okręg Malësi e Madhe) – okręg Malësi e Madhe w obwodzie Szkodra,
 Gmina Qendër Skrapar – okręg Skrapar w obwodzie Berat,
 Gmina Qendër (Okręg Librazhd) – okręg Librazhd w obwodzie Elbasan,
 Gmina Qendër Bulgarec – okręg Korcza w obwodzie Korcza,
 Gmina Qendër Leskovik – okręg Kolonja w obwodzie Korcza,
 Gmina Qendër (Okręg Fier) – okręg Fier w obwodzie Fier,
 Gmina Qendër Ersekë –  okręg Kolonja w obwodzie Korcza,
 Gmina Qendër (Okręg Mallakastra) – okręg Mallakastra w obwodzie Fier